Niemcy:
 Berlin-Weißensee – dzielnica Berlina

Inne:
 Berlin-Weißensee – cmentarz żydowski w Berlinie

Zobacz też:
 Weißensee